En Pologne, Kamienna Wola peut désigner :
dans la voïvodie de Mazovie
 Kamienna Wola, village.

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Kamienna Wola, village de la gmina de Gowarczów,
 Kamienna Wola, village de la gmina de Stąporków.